Whiplash Smile—це третій студійний альбом, рок-виконавця, Біллі Айдола, який був випущений, в жовтні, 1986, року. Критики оцінили цей альбом з не дуже позитивної сторони, але він мав комерційний, успіх, в Велико Британії, і в США, де було продано до 2000000, мільйонів, копій, отримав платиновий статус, у Велико Британії, він отримав, золотий статус.

Список композицій 

 World Forgotten Boy–5:40
 To Be a Lover–3:51
 Soul Standing By–4:35
 Sweet Sixteen–4:14
 Man for All Seasons–4:38
 Don't Need a Gun–6:15
 Beyound Belief–4:00
 Fatal Charm–3:51
 All Summer Single–4:33
 One Night, One Chance–3:52

Джерела 

Музичні альбоми 1986